Wegscheide steht für:
 allgemein altertümlich eine Straßengabelung

geographische Objekte:
 Wegscheide (Gemeinde Köttmannsdorf), Ort bei Köttmannsdorf, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Wegscheide (Gemeinde Prigglitz), Ort bei Prigglitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Wegscheide (Gemeinde Weiz), Ortsteil von Weiz, Bezirk Weiz, Steiermark
 Wegscheide, Ortschaftsbestandteil von Zojach, Gemeinde Liebenfels, Kärnten
 Schullandheim Wegscheide, Frankfurter Schullandheim nahe Bad Orb
 Wegscheide (Odenwald), Passhöhe im Odenwald

Siehe auch:

 Wegscheid
 Wegscheider